Мальта подразделяется на 5 регионов (, ). Изначально в 1993 году 68 местных советов Мальты были объединены в 3 региона, что было закреплено в редакции конституции страны 2001 года: Малта-Маййистрал (29 советов), Малта-Шлокк (25 советов) и Гоцо (14 советов). В 2009 году два региона на главном острове были разделены на более мелкие четыре: в соответствии с Актом № XVI регион Малта-Маййистрал был разделён на Северный и Центральный регионы, а Малта-Шлокк — на Юго-восточный и Южный регионы.

В каждом регионе образован Региональный комитет (, ), насчитывающий от 10 до 14 членов.

Список регионов

Существующие

Упразднённые

См. также 
 Административное деление Мальты

Примечания 

Административное деление Мальты